Толстово — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Весновского сельского поселения.

Население

История 
Населённый пункт Лёбенау в 1946 году был переименован в посёлок Толстово.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района